Harpago steht für:

 Harpax (auch Harpago), eine römische Balliste
 eine Gattung aus der Familie der Flügelschnecken